Geografie
 Krut Lintang, Indonesische bestuurslaag in de provincie Atjeh

Personen
 Ansel Krut (1959), Zuid-Afrikaanse kunstschilder

Zie ook 
 Krutje, plaats in Albanië